A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS (FFCH-PUCRS) é uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, fundada em 1939.

O centro acadêmico dos estudantes da FFCH é o Centro Acadêmico Santo Tomás de Aquino.

Cursos de graduação 
 História
 Geografia
 Filosofia
 Ciências Sociais

Ligações externas 
 Página oficial
 Centro Acadêmico Santo Tomás de Aquino

Filosofia, Ciências Humanas